Vítkov může označovat několik míst:
 sídlo
 1. Vítkov – město v okrese Opava
 2. Vítkov (Česká Lípa) – část okresního města Česká Lípa
 3. Vítkov (Sokolov) – část okresního města Sokolov
 4. Vítkov (Štěkeň) – část obce Štěkeň v okrese Strakonice
 5. Vítkov (Tachov) – část okresního města Tachov
 6. Dolní Vítkov, část obce Chrastava v okrese Liberec
 7. Horní Vítkov, část obce Chrastava v okrese Liberec

 železnice
 Vítkov (nádraží) – železniční nádraží ve Vítkově
 Vítkov (výhybna) – zaniklá výhybna v Praze

 jiný význam
 8. Vítkov (Pražská plošina), vrch v Praze, na kterém se nachází Národní památník na Vítkově
 Hotel Vítkov v Praze na Žižkově

Související články 
 Vítkovice
 Vítkovec
 Vítek

Externí odkazy